Тегчог Дордже (; 1798, Дананг, Кхам, Тибет — 1868) —  Кармапа XIV, глава школы карма-кагью Тибетского буддизма.

Биография 
Тегчог Дордже родился в Дананге, в Кхаме, и был признан Друкченом Кюнзиг Чокьи Нангвой, которому Тринадцатый Кармапа доверил письмо с указаниями о его следующем перерождении. Стал монахом в возрасте девятнадцати лет.

Кармапа получил все учения кагью от Друкчена Кюнзиг Чокьи Нангва и Ситу Пема Ньинче Вангпо, а также редкие терма от Джамгон Конгтрула Лодрё Тхайе.

Тегчог Дордже путешествовал по Тибету и распространял поучения Кагью. Он нашёл и распознал Десятого Ситупу Пема Кюнзанг. Самые существенные поучения он передал Джамгену Лодро Тхайе, который стал следующим держателем Линии.

Источники 
 Международный буддийский институт Кармапы Держатели линии традиции Карма Кагью // тематическое приложение «Учитель и ученик» к журналу «Буддизм Сегодня» — 2004. — С. 25—47. 

Кармапы
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1798 году
Умершие в 1868 году
Учителя буддизма XIX века